La Province nord ou Province Nord peut faire référence à :
 la Province Nord, une des 3 provinces territoriales et administratives qui constituent la Nouvelle-Calédonie, en France.
 la Province nord ou Province d'Oro, une des 22 divisions territoriales et administratives qui constituent la Papouasie-Nouvelle-Guinée, située dans la Région Papouasie.

Voir aussi